La Baltic Basketball League 2005-2006 fu la 2ª edizione della Lega Baltica. La vittoria finale fu ad appannaggio dei lituani  del Lietuvos Rytas sui conterranei dello Žalgiris Kaunas.

Squadre partecipanti

Regular season

Statistiche

Tabellone

Squadra vincitrice

Premi e riconoscimenti
BBL MVP:  Darjuš Lavrinovič,  Žalgiris Kaunas

Voci correlate 
Euroleague Basketball 2005-2006
ULEB Cup 2005-2006
FIBA EuroCup 2005-2006
FIBA EuroCup Challenge 2005-2006
Lega Adriatica 2005-2006

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2005
Pallacanestro nel 2006
Baltic Basketball League